Akita kan henvise til:

 Akita-præfekturet – et præfektur på den japanske ø Honshū
 Akita (by) – en by i Akita-præfekturet
 Akita (hunderace) – en japansk hunderace
 American akita – en amerikansk hunderace